MBT — основной боевой танк.
 MBT-70 — совместный американо-немецкий проект по созданию перспективного основного боевого танка.
 MBT 2000 — китайско-пакистанский основной боевой танк 3-го поколения.
 Vickers MBT — британский основной боевой танк 1960-х годов.

См. также 
 МВт